Die drei ??? steht für:
 Die drei ???, Jugendbuchreihe
 Die drei ??? (Hörspiel), Hörspielserie
 Die drei ???-Filme
 Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel, deutscher Film von Florian Baxmeyer (2007)
 Die drei ??? – Das verfluchte Schloss, deutscher Film von Florian Baxmeyer (2009)
 Die drei ??? – Erbe des Drachen, deutscher Film von Tim Dünschede (2023)

Siehe auch:
 Figuren aus Die drei ???
 Liste der Die-drei-???-Folgen
 Die drei ??? Kids
 Die drei !!! (Begriffsklärung)